Швеция принимала участие в Летних Олимпийских играх 1936 года в Берлине (Германия), и завоевала 20 медалей, из которых 6 золотые, 5 серебряные и 9 бронзовые. Сборную страны представлял 171 спортсмен (163 мужчины, 8 женщин).

Медалисты

Ссылки 
 
 
 

Страны на летних Олимпийских играх 1936 года
Спорт в Швеции в 1936 году